

Codici 
OLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orland III (Norvegia).

Geografia 
Panama
Olá – comune dell'omonimo distretto, capoluogo della provincia di Coclé
Russia
Ola – capoluogo dell'Ol'skij rajon
Ola – fiume nel circondario federale dell'Estremo Oriente
Isola di Ola – isola del mare di Ochotsk nel circondario federale dell'Estremo Oriente
Stati Uniti d'America
Ola – città della contea di Yell in Arkansas
Ola – census-designated place della contea di Brule nel Dakota del Sud

Musica 
OLA – album di Ola Svensson del 2010

Onomastica 
Ola – diminutivo norvegese e svedese del nome proprio maschile Olaf
Ola – diminutivo polacco del nome proprio femminile Aleksandra
Ola – variante russa del nome proprio femminile Olga

Persone 
Ola, nome d'arte di Ola Svensson – cantante svedese conosciuto come Ola
Daniel Ola – calciatore ghanese naturalizzato nigeriano

Personaggi immaginari 
Johnny Ola – personaggio del film Il padrino - Parte II e del romanzo Il ritorno del padrino

Altro 
Ola – coreografia usata soprattutto in ambito sportivo
Olà – detersivo sintetico prodotto da Colgate-Palmolive
Ola – popolo indigeno australiano del Kimberley nell'Australia Occidentale
OLA (office of legal affairs) – ufficio del segretariato delle Nazioni Unite responsabile per gli affari legali dell'ONU
445917 Ola – asteroide della fascia principale